Le Faouët, község Franciaország Côtes-d'Armor megyéjében
 Le Faouët, község Franciaország Morbihan megyéjében